Аскерсунд (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Аскерсунд — місто у Швеції, у лені Еребру.